Кубо́к Профессиона́льной футбо́льной ли́ги Украи́ны по футбо́лу — ныне упразднённый командный футбольный турнир, проводимый по олимпийской системе на выбывание. Первый и второй (последний) турниры были проведены в 2009 году и были практически аналогичными по схеме подобным турнирам соседних стран (Россия).

Всего состоялось два розыгрыша — зимой и летом 2009 года

Президент ПФЛ, Святослав Сирота, высказал пожелание, что турнир должен был стать традиционным соревнованием, с возможностью увеличения частоты его проведения, а также увеличения количества его участников. Кубок ПФЛ был официально представлен и утверждён заявлением Центрального Совета ПФЛ № 18 от 17 июля 2009 года и Исполнительного комитета ФФУ № 19 от 24 июля 2009 года. Все административные и организационные вопросы организации соревнований были обеспечены ПФЛ Украины. Турнир регулировался Положением, копию которого можно найти на официальном сайте ПФЛ.

Формат турнира 
Первый Кубок ПФЛ состоял из двух туров с четырьмя команд, участвующими в нем. Каждая команда представляла каждый уровень ПФЛ и команду студентов. Одним из интересных требованиям турнира было то, что игроки, которые приняли участие в Кубке, не могли быть старше 23 лет. В первом розыгрыше принимали участие команды собранные из представителей Первой лиги, групп «А» и «Б» Второй лиги, и Украинской студенческой футбольной лиги. В июне 2009 года был проведён ещё один турнир по той же схеме, но место студентов заняла Сборная команда Украины U-17.

Первый розыгрыш Кубка состоял из полуфиналов, победители которых встречались в финале, а проигравшие команды в матче за третье место. Второй розыгрыш состоялся в том же году — летом, во время межсезонья. В начале сезона 2009—2010 было принято решение реорганизовать Кубок ПФЛ в Кубок украинской лиги, который единственный раз прошёл в том же сезоне совсем по другому формату.

Финалы и «малые» финалы

Призёры

Ссылки 
Протоколы матчей Кубка ПФЛ 2009 (зима)

См. также 
 Кубок украинской лиги по футболу
 Кубок Второй лиги Украины по футболу
 Первая лига Украины по футболу
 Вторая лига Украины по футболу

Футбольные соревнования на Украине